Northfield (Illinois).
 Northfield (Kentucky).
 Northfield (Maine).
 Northfield (Minnesota).
 Northfield (Massachusetts).
 Northfield (Nova Hampshire).
 Northfield (Nova Jersey).
 Northfield (Ohio).
 Northfield (Vermont).